Mutter und Sohn – film del 1911 diretto da Joseph Delmont
Mutter und Sohn – film del 1924 diretto da Alfred Schirokauer
Mutter und Sohn – cortometraggio del 1967 diretto da Jan Nemec